Бахрушин — русская фамилия; имеет женскую форму Бахрушинa.

Известные носители 
 Бахрушины — династия московских предпринимателей и благотворителей.
 
 
 Бахрушин, Василий Алексеевич (1832—1906) — купец, благотворитель, гласный Московской городской думы, Почётный гражданин Москвы.
 Бахрушин, Владимир Евгеньевич (род. 1960) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Бахрушин, Дмитрий Петрович (1845—1918) — известный московский фабрикант, купец, меценат, ктитор.
 Бахрушин, Сергей Владимирович (1882—1950) — русский советский историк, член-корреспондент АН СССР.
 Бахрушин, Юрий Алексеевич (1896—1973) — советский балетовед, театральный критик, историк балета, педагог.

См. также 
 Дачи Д. П. Бахрушина — шедевр дачной архитектуры конца XIX века.
 Дом бесплатных квартир имени братьев Бахрушиных
 Особняк К. П. Бахрушина — историческое здание в Москве, объект культурного наследия федерального значения.
 Театральный музей имени А. А. Бахрушина — театральный музей в городе Москве, основанный в 1894 году.
 Улица Бахрушина — улица в Центральном административном округе города Москвы.